Лев Клячко́:
 Клячко, Лев Абрамович (1917 —2001) — советский теплофизик.
 Клячко, Лев Михайлович — советский, российский радиоинженер.